Airtunes steht für:

 AirTunes, Vorläufer der Datenschnittstelle AirPlay (Schnittstelle)
 Airtunes, Alias von Broken Element, DJ